Eocyzicus är ett släkte av kräftdjur. Eocyzicus ingår i familjen Cyzicidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Eocyzicus